Yngve Holm kan syfta på:

* Yngve Holm (1889–1954), svensk företagsledare
 Yngve Holm (1895–1943), svensk seglare och båtbyggare